— японский футболист, полузащитник клуба «Токио», выступающий на правах аренды за клуб «Мацумото Ямага».

Клубная карьера 
Уроженец Тёфу, префектура Токио, Рэй Хиракава с 2015 года выступал за юношеские команды местного футбольного клуба «Токио». 30 октября 2016 года дебютировал за команду «Токио» до 23 лет в матче 27-го раунда Третьей Джей-лиги против клуба «Сагамихара». В октябре 2017 года Хиракава был включён в список 60 «лучших молодых талантов мирового футбола», составленный британской газетой «Гардиан».

В ноябре 2017 года Рэй Хиракава и Такэфуса Кубо были включены в основной состав клуба «Токио». 18 ноября 2017 года Хиракава дебютировал в основном составе клуба «Токио» в матче высшего дивизиона Джей-лиги против «Саган Тосу».

Карьера в сборной 
В 2017 году в составе сборной Японии до 17 лет принял участие в чемпионате мира для игроков до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Токио»

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Кагосима Юнайтед»
Игроки ФК «Мацумото Ямага»